Cairo ist der englische Name der ägyptischen Hauptstadt Kairo.

Cairo steht für
 eine Programmbibliothek für Vektorgrafiken, siehe Cairo (Grafikbibliothek)
 eine alternative Windows-Shell in der Entwicklungsphase, siehe Cairo Shell
 ein von Microsoft geplantes und nie fertiggestelltes Projekt, siehe Cairo (Projekt)
 eine US-amerikanische Rockband, siehe Cairo (Band)
 das italienische Medienunternehmen Cairo Communication
 das deutsche Versandhaus für Designermöbel und Wohnaccessoires Cairo AG

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cairo (Georgia)
 Cairo (Illinois)
 Cairo (Iowa)
 Cairo (Missouri)
 Cairo (Nebraska)
 Cairo (New York)
 Cairo (Ohio)
 Cairo (Oklahoma)
 Cairo (West Virginia)

Orte in Italien:
 Cairo Montenotte, Gemeinde in Ligurien

Personen:
 Edgar Cairo (1948–2000), surinamisch-niederländischer Schriftsteller und Dichter
 Ellery Cairo (* 1978), niederländischer Fußballspieler
 Ferdinando Cairo (1665–1743), italienischer Maler
 Francesco Cairo, gen. il Cavalier del Cairo (1607–1665), italienischer Maler
 Judy Cairo (* 1959), US-amerikanische Filmproduzentin
 Ricardo Aldo Barreto Cairo (* 1968), venezolanischer Geistlicher, Weihbischof in Caracas
 Roberto Cairo († 2014), spanischer Schauspieler
 Urbano Cairo (* 1957), italienischer Unternehmer (Cairo Communication) und Präsident des Fußballclubs FC Turin

Schiffe:
 HMS Cairo (D87), ein Schiff in der britischen Royal Navy
 USS Cairo (1861), ein gepanzertes Kanonenboot (ironclad) der United States Navy aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg
 Ferdinando Cairo (1664–1743), italienischer Maler
im NRHP gelistete Objekte:
 Cairo Apartment Building, in Washington, DC, ID-Nr. 94001033
 Cairo Commercial Historic District, in Cairo, Georgia, ID-Nr. 94000525
 Cairo Historic District, in Cairo, Illinois, ID-Nr. 79000815
 Cairo Rosenwald School, in Cairo, Tennessee, ID-Nr. 96001359
 Cairo Skywatch Tower, in Cairo, Indiana, ID-Nr. 02000202

Siehe auch:
 Joel Cairo, Figur in Der Malteser Falke
 Cairo Township
 Caeiro